Перекидной:
 Перекидной — техника прыжка в высоту.
 Перекидной — один из прыжков в фигурном катании.